Palais Borromée peut désigner un certain nombre de palais italiens appartenant ou ayant appartenu à la famille Borromeo :
 le Palais Borromée à Angera, dans la province de Varèse, en Lombardie.
 le Palais Borromée, sur l'île d'Isola Bella, sur le Lac Majeur,  dans la province du Verbano-Cusio-Ossola, au Piémont.
 le Palais Borromée, sur l'île d'Isola Madre, sur le Lac Majeur dans la province du Verbano-Cusio-Ossola, au Piémont.
 le Palais Borromée, à Milan, en Lombardie
 le Palais Borromée, à Montecarlo, dans la province de Lucques, en Toscane
 le Palais Borromée, à Quattromiglia, une frazione de la commune de Rende dans la province de Cosenza, en Calabre.
 le Palais Borromée, à Rome, dans le Latium.
 le Palais Borromée, à Verbania, dans la province du Verbano-Cusio-Ossola, au Piémont.
 le Palais Borromée d'Adda, à Milan, en Lombardie.
 le Palais Borromée Arese, à Sedriano, dans la province de Milan, en Lombardie.
 le Palais Borromée (connu également comme « Palais Arese Borromée »), à Cesano Maderno, dans la province de Monza et de la Brianza, en Lombardie. 
 le Palais Borromée Fantoni à San Giorgio in Brenta, une frazione de la commune de Fontaniva dans la province de Padoue, en Vénétie.
 le Palais Gabrielli-Borromeo (parfois désigné seulement « Palais Borromée ») à Rome,  dans le Latium.

Voir aussi 
 Villa Borromée

Liens externes 

Homonymie de monument
Borromee